Bosznia-Hercegovina
Zubovići falu Dobretići községben, a Közép-Boszniai kantonban
Zubovići falu Foča községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Zubovići falu Novo Goražde községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Zubovići falu Novalja községben, Lika-Zengg megyében